Чемпионшип 2016/2017 () — 13-й сезон Чемпионшипа в его текущем формате и 25-й сезон второго дивизиона английских лиг после отделения Премьер-лиги.

Сезон начался 5 августа 2016 года и завершился 7 мая 2017 года. Календарь матчей был опубликован 22 июня 2016 года.

Победу в турнире одержал «Ньюкасл Юнайтед». Двумя другими командами, которые по итогам сезона вышли в Премьер-лигу, оказались «Брайтон энд Хоув Альбион», занявший 2-е место, и «Хаддерсфилд Таун», одержавший победу в плей-офф.

Команды-участники 
В турнире приняли участие 24 команды.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Вышедшие в Чемпионшип 
Вышли из Первой лиги
 Уиган Атлетик
 Бертон Альбион
 Барнсли
Выбыли из Премьер-лиги
 Ньюкасл Юнайтед
 Норвич Сити
 Астон Вилла

Выбывшие из Чемпионшипа 
Выбыли в Первую лигу
 Чарльтон Атлетик
 Милтон Кинс Донс
 Болтон Уондерерс
Вышли в Премьер-лигу
 Бернли
 Мидлсбро
 Халл Сити

Стадионы

Главные тренеры, капитаны, поставщики формы и спонсоры

Тренерские изменения

Турнирная таблица

Плей-офф 

Четыре клуба, занявшие с третьего по шестое место, сразились в плей-офф за выход в Премьер-лигу. Победу в плей-офф одержал «Хаддерсфилд Таун».

Результаты матчей

Статистика

Бомбардиры

Хет-трики

Ежемесячные награды

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

2016
Англия 2
Чемпионшип